Verdensmesterskaberne i tennis på hardcourt i 1922 var det sjette VM i tennis på hardcourt, som på det tidspunkt i tennishistorien i praksis betød grusbaner. Mesterskaberne blev spillet i Royal Léopold Club i Bruxelles, Belgien i perioden 13. - 21. maj 1922, og det var dermed første gang, at stævnet ikke blev spillet i Paris. Der blev spillet om fem mesterskabstitler: herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed double, og mesterskaberne var officielt anerkendt som verdensmesterskab af International Lawn Tennis Federation.

Mesterskaberne blev domineret af de franske spillere, især Henri Cochet og Suzanne Lenglen, der begge vandt tre titler. Cochet vandt dermed de første tre af sine i alt otte VM-titler, mens Lenglen på det tidspunkt allerede havde vundet 13 VM-titler, og som ved dette meskerskab altså vandt nr. 14, 15 og 16.

I herresingle vandt Henri Cochet i finalen over den spanske greve Manuel de Gomar med 6–0, 2–6, 4–6, 6–1, 6–2. I herredoubleturneringen dannede han par med landsmanden Jean Borotra, og sammen besejrede de det fransk-rumænske par bestående af Marcel Dupont og Nicolae Mişu med 6–8, 6–1, 6–1, 6–3. Endelig sejrede Cochet og Lenglen sammen i mixed double-rækken efter finalesejr på 6–4, 4–6, 6–0 over det britiske par John Gilbert og Geraldine Beamish.

Suzanne Lenglen vandt damesingletitlen for tredje gang, da hun i finalen vandt over amerikaneren Elizabeth Ryan med 6–3, 6–2. I damedoubleturneringen sejrede de to singlefinalister, eftersom de vandt finalen mod Storbritanniens Geraldine Beamish og Kitty McKane med 6–0, 6–4.

Resultater

Finaler

Herresingle 

Herresinglemesterskabet havde deltagelse af 62 spillere og blev vundet af Henri Cochet, som i finalen vandt over den spanske greve Manuel de Gomar med 6–0, 2–6, 4–6, 6–1, 6–2. Det var første gang, at VM-finalen på hardcourt gik i fem sæt.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Damesingle 

Damesinglemesterskabet havde deltagelse af 34 spillere og blev vundet af Suzanne Lenglen, der vandt damesingletitlen i VM på hardcourt for tredje gang, da hun i finalen vandt over amerikaneren Elizabeth Ryan med 6–3, 6–2. Lenglen havde tidligere vundet titlen i 1914 og 1921.

Herredouble 

Herredoubleturneringen blev vundet af franskmændene Henri Cochet og Jean Borotra, som sammen besejrede det fransk-rumænske par bestående af Marcel Dupont og Nicolae Mişu med 6–8, 6–1, 6–1, 6–3. Det var fjerde hardcourt-VM i træk, at herredoubletitlen blev vundet af et fransk par.

Nedenstående resultater er ukomplette.

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 13 par og blev vundet af de to singlefinalister, Suzanne Lenglen og Elizabeth Ryan, som vandt finalen mod Storbritanniens Geraldine Beamish og Kitty McKane med 6–0, 6–4. Lenglen og Ryan havde én gang tidligere vundet damedoubletitlen ved VM på hardcourt - nemlig i 1914.

Mixed double 

Mixed double-mesterskabet havde deltagelse af 25 par og blev vundet af VM-turneringens to store spillere, Henri Cochet og Suzanne Lenglen, efter finalesejr på 6–4, 4–6, 6–0 over det britiske par John Gilbert og Geraldine Beamish. Det var tredje hardcourt-VM i træk, at finalen blev vundet af et rent fransk par, og sjette gang i træk, at det vindende par bestod af mindst én franskmand.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - World Hardcourt Championships 1922  
 Championnats du monde sur terre battue - Simple messieurs 1922 
 Tennis Forum - Complete World Hard Court Championships results (1912-14; 1920-23)

Noter 

1922
Tennis i 1922